Ванда́н — топоним:
 Ванда́н —  низкогорный массив в северо-восточной части Среднеамурской низменности.
 Ванда́н — железнодорожная станция в Амурском районе Хабаровского края.
 Ванда́н — посёлок при одноимённой станции в Амурском районе Хабаровского края.